Ridön kan syfta på:

 Ridön, Södermanland – en ö i Prästfjärden i Mälaren i Södertälje kommun
 Ridön, Västmanland – en av öarna i Mälaren söder om Västerås